Щипското мюфтийство () е едно от 13-те районни мюфтийства на Ислямската религиозна общност в Северна Македония. Обхваща цялата източна част на страната с градовете Щип, Струмица, Кочани, Берово, Виница, Гевгели, Радовиш, Пехчево, Кратово, Богданци и Крива паланка.

Храмове

Бележки